Milanovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Milanovo (distrikt i Bulgarien, Sjumen), Obsjtina Veliki Preslav, 
 Milanovo (distrikt i Bulgarien, Oblast Sofija), Obsjtina Svoge, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar